Klosterstern (Hamburg), een plein in Hamburg
Klosterstern (metrostation), een station van de Hamburgse metro